Durazno, la palabra puede referirse a:

Botánica 
 Durazno, nombre del árbol y fruto Prunus persica, también conocido como melocotón en español americano;
 Durazno, nombre vulgar de la planta Viburnum tinus;

Deporte 
 AA Durazno FC, institución deportiva uruguaya;

Lugares

Argentina 
 Durazno, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El Durazno, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 El Durazno, localidad del departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, Argentina;
 Paso del Durazno, localidad repartida entre los departamentos Juárez Celman y Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina;

Uruguay 
 Durazno, ciudad de Uruguay;
 Durazno, departamento de Uruguay;

Otras acepciones 
 Durazno, color.